Японська футбольна ліга 1985—1986 — 21-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Фурукава Електрік.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Мацуі Кійотака
 Окада Такесі
 Канеко Хісасі
 Като Хісасі
 Кацуя Тосінобу
 Міяуті Сатосі
 Нісіно Акіра
 Кімура Кадзусі
 Йосіда Хіросі
 Наґаі Йосікадзу
 Асаока Томоясу

Джерела
RSSSF 

1985 у футболі
1986 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу